Agonomalus är ett släkte av fiskar. Agonomalus ingår i familjen pansarsimpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarsimpor
Agonomalus